Obhájcem titulu byl Belgičan Kimmer Coppejans, který ale z věkových důvodů už nemohl startovat.

Vítězem juniorského French Open se stal chilský tenista Cristian Garín, když ve finále porazil čtvrtého nasazeného Němce Alexandera Zvereva po setech 6-4 a 6-1. Pro Chilana to byl premiérový titul na juniorském grandslamu a jeho největší prozatímní úspěch.

Nasazení hráčů 
  Nick Kyrgios (2. kolo)
  Nikola Milojević (semifinále)
  Laslo Đere (3. kolo)
  Alexander Zverev (finále)
  Kyle Edmund (čtvrtfinále)
  Gianluigi Quinzi (čtvrtfinále)
  Filippo Baldi (2. kolo)
  Borna Ćorić (semifinále)
  Maxime Hamou (1. kolo)
  Clément Geens (1. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (3. kolo)
  Wayne Montgomery (1. kolo)
  Guillermo Nuñez (čtvrtfinále)
  Frederico Ferreira Silva (2. kolo)
  Cameron Norrie (1. kolo)
  Nicolás Jarry (1. kolo)

Kvalifikanti 
  Stefano Napolitano (2. kolo)
  Takaši Saito (1. kolo)
  Albert Alcaraz Ivorra (3. kolo)
  Jay Andrijic (1. kolo)
  Rafael Matos (1. kolo)
  Matteo Donati (2. kolo)
  Luca George Tatomir (2. kolo)
  Simon Friis Søndergaard (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorů French Open 2013

French Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013